Себастьян Бордело (,  15 лютого 1975, Ванкувер) — колишній канадський і французький хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Франції.

Ігрова кар'єра 

Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 73-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Нашвілл Предаторс», «Міннесота Вайлд», «Фінікс Койотс», «Берн» та «Біль».

Загалом провів 256 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Франції, провів 10 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швейцарії в складі «Берн» — 2004.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Уродженці Ванкувера
канадські хокеїсти
французькі хокеїсти
Гравці збірної Франції з хокею
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Берна»
Хокеїсти «Біля»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»